Boos puede referirse a: 

 Boos, comuna francesa situada en Landas.
 Boos, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Boos (Renania-Palatinado).